Codina ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Codina (* 1967 oder 1968), spanischer Squashspieler
 Genaro Codina (1852–1901), mexikanischer Komponist
 Iván Codina (* 1977), spanischer Eishockeyspieler